Erickson – jedna z form nazwiska Eriksson
 Arthur Erickson (1924–2009) – kanadyjski architekt
 John E. Erickson (1863–1946) – amerykański gubernator Montany
 Leif Erickson (1911–1986) – amerykański aktor
 Milton Erickson (1901–1980) – amerykański psychiatra, specjalista hipnoterapii
 Roky Erickson (1947–2019) – amerykański muzyk
 William Erickson – amerykański skoczek narciarski

Zobacz też 
 Ericson
 Ericsson
 Ericksson
 Erikson
 Eriksson